Ash Sharqīyah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Ash-Sharqiyya, guvernement,

Saudiarabien 

 Ash Sharqiyah, provins, 

Robotskapade Egyptenförgreningar